Toponímia:
 Cabanas (municipi de Galícia), municipi de la província de la Corunya a Galícia 
 Cantó de Las Cabanas, cantó francès del departament de l'Arieja, a la regió de Migdia-Pirineus 
 Cabanas (Avairon), municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió de Migdia-Pirineus 
 Las Cabanas (Arieja), municipi de la regió del Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja 
 Las Cabanas (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 Cabanas (Provença), municipi francès al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Las Cabanas (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Biografies:
 Francesc Cabanas i Alibau (Barcelona, 1909 - Sant Cugat del Vallès, 1985), pintor i dramaturg català 
 Miquel Cabanas i Alibau (Barcelona, 1916 - Sant Cugat del Vallès, 1995), pintor, dibuixant i escriptor català 
 David Bassa i Cabanas, escriptor i periodista 
 Felipe Reyes Cabanas (Còrdova, 1980), jugador de bàsquet espanyol 
 Mario Cabanas (La Corunya, 1985), jugador de bàsquet gallec